«Геро́и Вели́кой Оте́чественной войны́» — многолетняя тематическая серия почтовых марок СССР, посвящённая героям Великой Отечественной войны, которая выпускалась в 1960—1971 годах (с 23 февраля 1960 года по 9 мая 1971 года).

Полные описания почтовых марок этой многолетней серии можно посмотреть здесь:
  6. Герои Великой Отечественной войны. Начало серии и далее по годам.

Самыми скрупулёзными оказались русские каталоги ЦФА, в том числе каталог Соловьёва, краткий справочник Карачуна и Карлинского и годовые выпуски каталога СССР, а также немецкий каталог Michel, только они совместно полностью определяют эту многолетнюю достаточно определённую каталожную серию. Каталоги ЦФА не включили две марки из этой многолетней серии: ЦФА 3490 (Michel 3347) и ЦФА 3509 (Michel 3361), каталог Michel — семь других марок.

Все каталоги разбили эту многолетнюю серию из 49 марок на подсерии:
 каталоги с нумерацией ЦФА — на 3 подсерии;
 русский каталог «Стандарт-Коллекция» (SC) — на 14 подсерий;
 американский каталог Скотт (Scott) — на 22 подсерии;
 немецкий каталог Михель (Michel) —  на 7 подсерий;
 английский каталог Стэнли Гиббонс (SG) — на 23 подсерии;
 французский каталог Ивер и Телье (Yvert) — на 25 подсерий.

В каталоге Scott опечатка в номере марки: вместо «No. 3453, P. P. Vershigora» должно быть «No. 3454, P. P. Vershigora».

Три каталога объединили в одну серию пять марок 1963 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии, получилось слабое пересечение серий.

Кроме того, французский каталог Yvert объединил в одну серию три марки 1966 года из разных многолетних серий, в том числе из этой серии, получилось также слабое пересечение серий.

Здесь 49 марок, это 12-летняя серия, отношение размера серии к её длительности: 4,0. Первый номер серии ЦФА 2401, дата выпуска марки с первым номером серии 1960-2-23.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммеморативные марки СССР
Награды СССР
Высшие государственные награды